Tríton je lahko:
 Triton, bog v grškem bajeslovju
 Triton, Neptunov naravni satelit
 Triton College, dveletni kolidž v Illinoisu